Ватуля:
 Ватуля Олексій Андрійович (1881–1955) — український актор.
 Ватуля Олексій Михайлович (1891–1955) — український актор, народний артист УРСР

Українські прізвища